Надія Петрова і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але цього разу Петрова вирішила не брати участі, зосередившись на одиничному розряді. Шонессі грала в парі з Анною-Леною Гренефельд, але в півфіналі їх перемогли Марія Кириленко і Анабель Медіна Гаррігес.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, у фіналі перемігши пару Кириленко і Медіна Гаррігес з рахунком 6–0, 4–6, 6–1.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд